de Roo ist der Familienname folgender Personen:

 Antoon De Roo (1936–1971), belgischer Ornithologe
 Jo de Roo (* 1937), ehemaliger niederländischer Radrennfahrer
 Kasper de Roo (* 1951), niederländischer Dirigent
 Peter de Roo (1839–1926), belgischer katholischer Priester und Historiker
 Remi Joseph De Roo (1924–2022), kanadischer Geistlicher, Bischof von Victoria

Siehe auch
 Deroo